Toro steht für:

 Toro, Dialekt der afrikanischen Sprache Dogon, siehe Dogon (Sprache) #Einzelsprache oder Sprachgruppe?
 Tōro, früherer japanischer Name der städtischen Siedlung Schachtjorsk
 Toro (2015), deutscher Film

 Toro (Schiff, 1879), erstes peruanisches U-Boot
 Toro (Sushi), () fettiges Thunfischfleisch, meist vom Fischbauchbereich
 The Toro Company, US-amerikanischer Gerätehersteller

 Astronomie:
 (1685) Toro, erdnaher Planetoid vom Apollo-Typ

 Automobil:
 Toro, Markenname des philippinischen Autoherstellers DMG Inc.
 Fiat Toro, Automodell

 Geografie:
 Toro (Berg), Berg in den argentinischen Anden
 Isola il Toro, Insel vor Sardinien
 Toro (Molise), Gemeinde in Italien
 Toro (Spanien), Stadt in Spanien
 Toro (Weinbauregion), Weinbauregion in Spanien

 Toro (Japan), archäologische Ausgrabungsstätte der späten Yayoi-Zeit 
 Toro (Kolumbien), Gemeinde in Valle del Cauca in Kolumbien
 Königreich Toro, Königreich in Uganda
 Toro (Niger), Dorf in Niger
 Toro (Nigeria), Stadt in Nigeria
 kleiner Ort an der Ostküste der osttimoresischen Insel Atauro, siehe Vila Maumeta (Dorf)

Toro ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Toro (1952–2019), papua-neuguineischer Schauspieler, Filmregisseur und Politiker
 Arturo de Jesús Correa Toro (1941–2021), kolumbianischer Geistlicher, Bischof von Ipiales
 Benicio del Toro (* 1967), puertorikanischer Schauspieler
 Cery Toro († 2010), chilenische Journalistin
 Claudio Toro (1954–2013), chilenischer Fußballspieler
 Cristian Toro (* 1992), spanischer Kanute
 Félix Revello de Toro (* 1926), spanischer Maler
 Gonzalo de Toro (1950–2011), uruguayischer Politiker
 Guillermo del Toro (* 1964), mexikanischer Regisseur
 Jorge Toro (* 1939), chilenischer Fußballspieler
 Juan Carlos Cárdenas Toro (* 1968), kolumbianischer Geistlicher, Bischof von Pasto
 Manuel del Toro (* 1925), spanischer Fußballspieler
 Manuel Murillo Toro (1816–1880), kolumbianischer Politiker
 Mateo de Toro Zambrano y Ureta (1727–1811), Gouverneur von Chile und Präsident der Ersten Regierungsjunta
 Maylín del Toro (* 1994), kubanische Judoka
 Natalia Toro (* 1985), US-amerikanische Physikerin
 Ray Toro (* 1977), US-amerikanischer Rockgitarrist (My Chemical Romance), siehe My Chemical Romance
 Rolando Mario Toro Araneda (1924–2010), chilenischer Psychologe, siehe Biodanza #Geschichte
 Sofía Toro (* 1990), spanische Seglerin
 Tatiana Toro (* 1964), kolumbianische Mathematikerin
 Ulises Rosales del Toro (* 1942), kubanischer Generalmajor, Politiker und Vizepräsident des Ministerrats
 Víctor Toro, chilenischer Fußballspieler
 Yomo Toro (1933–2012), puertorikanischer Jazz-Musiker

Siehe auch:
 Del Toro
 El Toro
 Río Toro
 Toro Point
 Torø
 Torró